,  неофициальное русское название Зов ангела —  японский аниме-сериал, созданный студией Sunrise в 1999 году.  В отличие от большинства сериалов, где все эпизоды связаны в единый сюжет в данном сериале каждая серия это отдельная история, посвящённая отдельной героине. Сериал имеет  пародийный характер, так например один эпизод показывается глазами плюшевой игрушки. Серии выходили по каналу TV Tokyo с 6 октября по 22 декабря 1999 года в Японии.

Сюжет

Действие происходит в футуристическом 2010 году, в городе Нео-Акрополис, на искусственном острове в Японии. Каждой героине посвящается отдельная история.

Список персонажей 
 — ученица средней школы, обладает высокими знаниями в области науки и техники. Страдает андрофобией и передвигается всегда внутри гигантского робота, чтобы избегать лишних контактов с людьми.
Сэйю: Хироко Касахара

 — Несмотря на свой возраст, Танпопо до сих пор любит рассматривать книжки с картинками и играть в мягкие игрушки. Она всегда носит яркую одежду, а свои рыжие волосы собирает длинной ленточкой в хвосты.
Сэйю: Таэко Кавата

 — Тинами живет со своим отцом и маленькими братом и сестрой. Она проводит большую часть времени за домашними делами. Делает хорошую выпечку, сладости, мечтает работать в кондитерской, в Париже.
Сэйю: Акико Ядзима

 — самая спортивная девушка, не очень женственна и ведёт себя как сорванец. Она считает, что не может быть красивой. Начинает менять своё мнение, после того как ей предложили сфотографироваться для обложки журнала.
Сэйю: Эмико Ито

 — Сестра - близнец Сакуры. Мечтает единственной завладеть компанией отца. У неё методичный, острый и холодный характер, однако она очень привязана к Сакуре.
Сэйю: Мики Нагасава

 — Младшая сестра-близнец. Очень тихая и застенчивая. Вероятно достигнув совершеннолетия, унаследует компанию отца. Находится под сильным влиянием Сион.
Сэйю: Тинами Нисимура

 — Саэно питает глубокую любовь к математике, но решила стать учителем английского языка, она уверена, что не сможет преподавать драгоценный предмет тем, кто не любит математику.
Сэйю: Цуруно Кёко

 — Дочь самого богатого человека. Очень добра, но бездумно тратит огромные суммы денег.
Сэйю: Рэй Сакума

 — Самая молчаливая изо всех. Очень часто сидит у фонтана. Её раздражают все люди, и она порой может приписывать индивидуумам негативные качества. Работает в съемочной новостной группе и любит ездить на мотоцикле.
Сэйю: Ю Асакава

 — Девушка, которая известна всем под мужским псевдонимом Субаро Курумигава. Скрывает своё женское начало. Написала мангу, которая стала такой популярной, что по ней сняли аниме-сериал. Танпопо заподозрила, что Куруми не совсем мужчина и приняла её за гомосексуалиста.
Сэйю: Аяко Кавасуми

 — дочь покойного архитектора, который проектировал Нео-Акрополь. Очень любит природу и архитектуру. Считает сама, что нерешительна и морально слаба. После смерти отца ухаживает за больной матерью.
Сэйю: Мария Ямамото

Список серий аниме

Музыка

У каждого эпизода своя собственная концовка, их исполняли те сейю, чьи героини были центральными в каждом эпизоде.

Ссылки

Официальный сайт аниме
В базах данных